Als Schlacht bei Straßburg werden bezeichnet:

 Schlacht von Argentoratum im Jahr 357 zwischen Römern und Alamannen
 Schlacht bei Straßburg (506) zwischen Alamannen und Franken

Siehe auch:

 Belagerung von Straßburg im Deutsch-Französischen Krieg 1870